

Нахімовка — село, Жаркаїнський район, Акмолинська область

Нахімовка — присілок, Називаєвський район, Омська область
 Нахімовка — присілок, Половинський округ, Курганська область